«Лавкрафтовские ужасы» () — поджанр литературы ужасов и фантастики, что сформировался в конце 1910-х — начале 1920-х годов, родоначальником которого стал американский писатель Говард Филлипс Лавкрафт. В жанре чаще всего используется ужас перед неизведанным и непостижимым, больше, чем страх крови, вампиров, оживших мертвецов, оборотней и т. п.

Лавкрафт относил свои произведения к жанру «космический ужас», поэтому иногда эти понятия применяется взаимозаменяемо. Лавкрафт описывает запретные знания, безумия, угрозу нечеловеческих существ, религию, суеверия, судьбу, неизбежность, а также риски, связанные с научными открытиями, — все это сегодня ассоциируются с «Лавкрафтовскими ужасами».

Лавкрафт повлиял на культуру в целом и сегодня можно заметить «Лавкрафтовские ужасы» или Мифы Ктулху в массовой культуре: в фильмах ужасов, видеоиграх и комиксах. Одна из основных частей «Лавкрафтовских ужасов» — произведения из цикла «Мифы Ктулху», в которых описаны инопланетяне:

История 

Лавкрафт усовершенствовал свой оригинальный литературный стиль, который необычно преподносит набор сверхъестественных, дочеловеческих и внеземных элементов. Сам Лавкрафт является последователем Эдгара По, а также на его творчество особенное влияние оказали Алджернон Блэквуд, Амброуз Бирс, Артур Мэкен, Роберт Чемберс, лорд Дансени и многие другие. Однако Лавкрафт стремился отличить свою работу от существующей готической литературы и сверхъестественной фантастики, подняв темы ужас, по его собственным словам, до «космического» уровня. Стивен Кинг, являющийся последователем Лавкрафта, сказал, что лучшие произведения Лавкрафта «уникальны среди всей американской литературы и актуальны до сих пор в полную силу».

Отличительной чертой работ Лавкрафта является космицизм, — ощущение того, что обычная жизнь является лишь тонкой оболочкой над реальностью, настолько чуждой и абстрактной по сравнению с ней, что простое осознание этого нанесет ущерб здравомыслию обычного человека. Этому сопутствуют темы незначительности и бессильности в космических масштабах, и бескомпромиссный негатив. 

Чайна Мьевиль отмечает, что «ужас Лавкрафта заключается не во вторжении, а в осознании. Мир всегда был неумолимо мрачным; ужас заключается в нашем признании этого факта». Творчество Лавкрафта также пропитано атмосферой сельской местности Новой Англии — что стало одним из самых популярных окружений в фантастической литературе. Большая часть жанра продолжает вызывать ощущение «того, что человеку не дано узнать» и оно оказывается ближе к поверхностной, простой жизнью за пределами переполненных городов современной цивилизации. 

В письме Рейнхарду Кляйнеру от 23 апреля 1921 года Лавкрафт писал, что работает над своим новым стилем и называл его «Печаль и Ужас».

Темы 
Основные темы и атмосфера «космического ужаса» изложены Лавкрафтом в его эссе «Сверхъестественный ужас в литературе». Был определен ряд тем и особенностей, связанных с «Лавкрафтовских ужасами»:

 Страх перед неизвестным и непознаваемым.
 Космицизм. Страх, который мы испытываем, когда сталкиваемся с «явлениями, находящимися за пределами нашего понимания, масштабы которых выходят за пределы узкой области человеческих дел и которые имеют космическое значение». Здесь ужас проистекает из осознания того, что человеческие интересы, желания, законы и мораль не имеют значения или смысла во Вселенной в целом. Следовательно, было отмечено, что сущности в книгах Лавкрафта не были злыми, они были далеко за пределами человеческих представлений о морали.
 Осознания «места человечества в огромной, лишенной комфорта Вселенной, раскрытой современной наукой», в которой ужас проистекает из «открытия ужасающей правды».
 Натуралистическая комбинация ужасов и научной фантастики, в которой все предположения о природе реальности «размываются».
 Страх того, что «технический и социальный прогресс, начиная с классических времен, способствовал притуплению осознания величины и пагубности макрокосма, в котором содержится человеческий микрокосм», или, другими словами, преднамеренное подавление ужасающей природы космоса как реакция на «первозданный ужас».
 Озабоченность щупальцами, внутренностями, желатиновыми веществами, слизью, — в отличие от более привычных элементов ужаса, таких как кровь, кости, трупы.
 Беспомощность героя. Персонажи «Мифов Ктулху» бессильны перед древним злом, они неспособны ему противостоять и влиять на ход событий. Если герой одерживает победу над злыми силами, то довольно высоко за неё расплачивается.
 Мизантропия, отрицание антропоцентризма. Человек в произведениях Лавкрафта не исключительный вид, а человечеству отводится незначительное место во Вселенной. Космос и его обитатели безразличны к человечеству. Причем само человечество свою ничтожность не признаёт.

 Архаичный стиль. Лавкрафт часто использует архаизмы, приближая свои произведения к готической литературе XVIII—XIX вв.

 Ограниченность человеческого разума. Человек не может постичь открывающиеся перед ним тайны Вселенной, что ведёт к безумию. Разум человека хрупок.

 Социальная изоляция. Герои Лавкрафта — замкнутые, социально изолированные люди. Несмотря на обширное образование и скептицизм, им приходится поверить в наличие потусторонних сил. Часто родственники героев связаны с потусторонними силами и паранормальными явлениями.

 Вопросы без ответов. Персонажи Лавкрафта не могут найти ответ на мучающий их вопрос. Зачастую они погибают при попытке добраться до истины или же сходят с ума, получив необходимые ответы.

Последователи 
Большая часть влияния самого Лавкрафта на стиль вторична, поскольку он всю свою карьеру был практически неизвестен и искал вдохновение в переписке со многими писателями, которые издали известные произведения. Число писем Лавкрафт поистине грандиозное и начитывает от 30 до 100 тысяч писем. Некоторые писателей также работали в соавторстве с Лавкрафтом над совместными произведениями: Роберт Блох, автор «Психо»; Роберт Говард, создатель Конана-варвара; и Август Дерлет, который сосредоточился на расширении «Мифов Ктулху». Главным последователем Лавкрафта стал Август Дерлет, а позже работы последователей «Мифов Ктулху» сформировали жанр «Лавкрафтовских ужасов».

Последователи Лавкрафта в значительной степени опирались на его работы. Позже многие другие писатели начали прямо ссылаться на элементы Лавкрафта: либо чтобы привлечь их ассоциации, либо чтобы признать его влияние. Писатели опирались на ощущение потустороннего и тон работ Лавкрафта, не ссылаясь конкретно на элементы «Мифов Ктулху», но подражая им. Некоторые критики считают, что Лавкрафт, наряду с Эдгаром По, являются самым значимыми классическими писателями, повлиявшими на современные ужасы. Некоторые последователи стали более соответствовать жанру «Космический ужас», нежели Лавкрафту. 

В ранних произведениях современного английского писателя Клайва Баркера (первых трёх томах рассказов «Книг крови», повести «Восставший из ада», романе «Проклятая игра») присутствует атмосфера космического ужаса, отличающая «Лавкрафтовские ужасы» от других жанров.

Стивен Кинг сказал: «Теперь, когда время дало нам некоторое представление о его творчестве, я думаю, вне всякого сомнения, Лавкрафта еще предстоит превзойти как величайшего исполнителя классического ужаса двадцатого века».

К концу 20 века Лавкрафт стал чем-то вроде иконы поп-культуры, что привело к бесчисленным интерпретациям и ссылкам на его работы. Многие из них выходят за рамки «Лавкрафтовских ужасов», но представляют «Мифы Ктулху» в популярной культуре.

Литература и искусство 
Жанр «Лавкрафтовских ужасов» близок к «литературе беспокойного присутствия» (или «чёрной фантастике»), что возник в начале XX века в Австро-Венгрии первоначально как более гротескная и мрачная ветвь литературного экспрессионизма. В произведениях Георга Тракля, Франца Верфеля, Густава Мейринка описаны апокалиптические картины, исполненные космического ужаса и иррационального чувства надвигающейся катастрофы в предчувствии Первой мировой войны, которую представляли и переживали как Конец света. Лавкрафт упоминает писателей готического романа и чёрной фантастики, таких как Мопассан (рассказы «Орля» и «Страх») и Ганс Эверс, которого называли «немецким де Садом». Лавкрафт также высоко ценил апокалиптические картины Иеронима Босха.

Работы Лавкрафта, публиковавшиеся в бульварных журналах, никогда не оказывали такого же влияния на литературу, как произведения его современников-литературоведов высокого модернизма, таких как Эрнест Хемингуэй и Скотт Фицджеральд. Однако его влияние по-прежнему широко и глубоко ощущается некоторыми из самых известных авторов современной художественной литературы. Идеи Хорхе Луиса Борхеса имеют заметное сходство с некоторыми произведениями Лавкрафта, на которые больше всего повлияли сновидения. Французский писатель Мишель Уэльбек посвятил Лавкрафту свое эссе «Г. Ф. Лавкрафт: Против мира, против жизни», в котором он называет рассказы, написанные за последние десять лет жизни Лавкрафта, «великими текстами».

Склонность Лавкрафта к мечтательным пейзажам, биологическим и макабрическим элементам оказала глубокое влияние на художников-визуалистов, таких как Жан Жиро «Мебиус» и Ханс Руди Гигер. Книга и сборник картин Гигера «Некрономикон» (название, придуманное Лавкрафтом), привела непосредственно ко многим рисункам для фильма «Чужой». Дэн О'Бэннон, автор сценария «Чужой», также упомянул, что Лавкрафт оказал большое влияние на фильм. Вместе с Рональдом Шусеттом он позже напишет сценарии к «Похоронены, но не мертвы» и «Гемоглобин», которые были признаны подделками Лавкрафта.

Культура 

Творчество Лавкрафта оказало значительное влияние на культуру в целом. Более современные работы жанра ужасов ссылаются на работы Лавкрафта в медиа.

См. также 

 Космицизм (Лавкрафт)
 Сверхъестественный ужас в литературе

Примечания 

Лавкрафтовские ужасы
Литература ужасов
Говард Лавкрафт
Мифы Ктулху